Lophophora — латинское название нескольких родов.
 Lophophora — род растений из семейства кактусов.
 Lophophora — род бабочек из семейства совковых.